Astra 4A (Астра 4А, назва при запуску: Сіріус 4) — шведський телекомунікаційний супутник, що належить компанії SES ASTRA AB та займає орбітальну позицію 4,8°E. Призначений для надання послуг телевізійного мовлення, радіомовлення, доступу в Інтернет, передачі даних на країни Північної і Східної Європи та Африки. Запущено 18 листопада 2007 (17 листопада 2007 UTC) з космодрому Байконур на ракеті-носію Протон-М / Бриз-М. Супутник був виготовлений компанією Lockheed Martin Commercial Space Systems на базі платформи A2100AX, є заміною супутника Sirius 2.

26 червня 2010 року супутник Сіріус 4 був перейменований в Астра 4А.

Технічні дані 
Корисне навантаження: 52 транспондера Ku-діапазону і 2 транспондера Ka-діапазону.

З них 46 транспондерів Ku-діапазона призначені для мовлення на території Північної і Східної Європи та Росії. Один транспондер Ka-діапазону призначений для надання послуг інтерактивного мовлення на території Скандинавії та Балтії. Шість транспондерів Ku-діапазона і один Ka-діапазону призначені для надання послуг зв'язку між країнами Європи та Африки.

Телеканали 
На даному супутнику мовлять наступні українські телеканали:

Безкоштовні 
 Дом (HD)
 5 канал (HD)
 Радіо Свобода/Голос Америки (HD)
 Сварожичи
 1+1
 1+1 Україна (HD)
 1+1 International
 ТЕТ
 ПлюсПлюс
 Бігуді
 2+2
 24 Канал
 Фауна
 Наука
 Терра
 Трофей
 УНІАН ТБ
 XSPORT
 Аверс (Луцьк)
 ATR (HD)
 ICTV
 СТБ
 Новий канал
 M1
 Еспресо TV
 Перший
 Малятко TV
 Суспільне Культура (HD)
 Караван TV
 Рада (HD)
 ПравдаТУТ
 Надія
 Сонце
 Новий християнський
 Sonata TV
 Прямий
 Ми — Україна
 Київ TV
 Апостроф TV 
 Розпакуй TV
 БелСат
 The Word Network
 TVGE International
 TBN Україна 
 GunAz TV
 SBN International 
 DW
 TV Vision Heaven
 Інтер (HD)
 НТН (HD)
 Мега (HD)
 К1 (HD)
 К2 (HD)
 Zoom (HD)
 Піксель TV (HD)
 Enter-фільм (HD)
 Інтер+ (HD)

Платні 
 Blue Hustler
 English Club TV (HD)
 Setanta Sports (HD)
 Setanta Sports+ (HD)
 Star Cinema
 Star Family
 Viasat Kino Comedy (HD)
 Viasat Kino Megahit (HD)
 Eurosport 1 (HD)
 Eurosport 2 (HD)
 EU Music
 Niki Kids
 Niki Junior
 4ever Music
 Viasat Nature East (HD)
 Viasat Kino (HD)
 Viasat Kino Action (HD)
 Viasat Kino World
 Viasat History (HD)
 Viasat Explore
 Nicktoons
 Квартал TV
 Квартал TV International
 Comedy Central
 FilmUADrama
 Bolt
 Дача
 Epoque
 36,6 TV
 КусКус
 U Travel
 Рибалка
 Дождь (HD)

Історія змін мовлення телеканалів 
З 31 грудня 2012 в тестовому режимі розпочав мовлення дитячий канал Малятко TV.

1 січня 2013 року розпочав мовлення канал Інтер+, який раніше транслювався з супутника Amos 3.

23 січня 2013 року у тестовому режимі розпочав мовлення телеканал НТА.

1 жовтня 2015 року телеканал Малятко TV припинив мовлення на супутнику Astra 4A і перейшов на Amos 3. На місці «Малятко TV» почав мовити телеканал Еспресо TV.

З 8 січня 2016 року телеканали «Inter Media Group» (Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Enter-фільм, Піксель TV, Zoom) перейшли зі супутника Amos 3 на Astra 4A.

З 29 січня 2020 року до 24 лютого 2022 телеканали «Inter Media Group», «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «Starlight Media» мовили в платній модель дистрибуції.

Радіостанції 
 Радіо Настоящее время
 Українське радіо
 Радіо Промінь
 Радіо Культура
 Голос Донбасу
 Всесвітня служба радіомовлення України
 Армія FM
 Тиса ФМ
 Радіо Еммануїл
 Радіо НВ
 Київ FM
 European Radio for Belarus
 Radio Marija Latvia

Примітки

Джерела 
 
 

Супутники зв'язку
Космонавтика Швеції
Астра (супутники зв'язку)